Parapleurotheciopsis är ett släkte av svampar. Parapleurotheciopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parapleurotheciopsis